Купата на УЕФА 1986/87 е 16-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Реваншът се играе в Кривой рог.

Втори кръг

Трети кръг 

2 Първата среща се играе в Симферопол.

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1986/87
 Купа на носителите на купи 1986/87

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1986/87

Лига Европа